Ernest Besnier (1831-1909) – dermatologo francese
 Nicolas Besnier (1686-1754) – orafo e architetto francese